Гжатск — село в Куйбышевском районе Новосибирской области. Административный центр Гжатского сельсовета.

География 
Площадь села — 91 гектар.

История 
Основано в 1852 г. В 1926 году состояло из 194 хозяйств, основное население — русские. Центр Гжатского сельсовета Верх-Ичинского района Барабинского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 2 учреждения образования.

Примечания 

Населённые пункты Куйбышевского района (Новосибирская область)